Транспортир координатний складається з диску на якому нанесені поділки градусів від 0 до 360 і центр диска закріплений в центрі просторових координат XY. На диску початку відліку 0 є закріплення яке з'єднує з рухомими координатами. При обертанні диску за допомогою кріплення він рухає координати на яких нанесена шкала системи координат XY. Значення відмічене на диску на градусній шкалі і одночасно на шкалі координат XY. Радіус диска відповідає 1 на шкалі XY, так виникає одиничне коло. Значення які показуються на шкалах XY є sin cos кута на диску.

Посилання 
 Канал Youtube про координатний транспортир 
 Тематичний сайт про транспортир

Вимірювальна техніка
Креслярські інструменти